ГК:

 Гражданский кодекс
 Государственная корпорация
 Главное командование
 Автомобильная шина ГК (губчатая камера) — см. гусматик
 Группа компаний
 Грамматическая категория
 Газовая камера